Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 269001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 9 października 2010. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

269001-269100

269101-269200

269201-269300

269301-269400

269401-269500

269501-269600

269601-269700

269701-269800

269801-269900

269901-270000

Przypisy 

Lista planetoid 269001-270000